Bilan steht für:
 Dima Bilan (* 1981), russischer Popsänger 
 eine Untergruppe der Gallenfarbstoffe
 ein Schweizer Wirtschaftsmagazin in französischer Sprache, siehe Bilanz (Schweizer Wirtschaftsmagazin) #Bilan